Дюйм рту́тного столба́, дюйм рт. ст., in Hg, inHg — внесистемная единица измерения давления, равная  при 0 °C (32 °F).

Используется почти исключительно в Соединённых Штатах Америки для измерения атмосферного давления (в основном в прогнозах погоды) и в авиации. Значение   = 1 атм или  является калибровочным для высотомеров (альтиметров) является калибровочным при измерении давления в дюймах рт. ст.

См. также 

 Атмосфера (единица измерения)
 Ртутный барометр
 Манометр Мак-Леода
 Миллиметр ртутного столба

Английская система мер‎
Единицы измерения давления
Метеорология